Příjmení Bína nosí více osobností:

 Josef Bína (1897–1961) – československý komunistický politik
 Martin Bína (* 1983) – český cyklokrosař
 Vladimír Bína (1909–1988) – český fotbalista
 Zdeněk Bína (* 1975) – český kytarista a zpěvák